Intensidad puede referirse a:
 El grado de fuerza con que se manifiesta en un fenómeno (un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión, etc.)
 Vehemencia de los afectos del ánimo.

Física
 Intensidad
 Intensidad de campo
 Intensidad de campo eléctrico
 Intensidad de campo magnético
 Intensidad del campo gravitatorio
 Intensidad de corriente o de corriente eléctrica, es la magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en una unidad de tiempo.
 Intensidad eléctrica de Planck es la unidad de intensidad eléctrica.
 Intensidad de sonido es la magnitud física que expresa la mayor o menor amplitud de las ondas sonoras.
 Sonoridad (intensidad)
 Intensidad luminosa es la magnitud física que expresa el flujo luminoso emitido por una fuente puntual en una dirección determinada, por unidad de ángulo sólido.
 Láser ultra intenso

Otros usos
 Intensidad de cifrado o longitud de la clave, es una medida del número de claves posibles que pueden usarse en un cifrador, en criptografía.
 Intensidad musical es el parámetro que diferencia un sonido débil de un sonido fuerte.
 Intensidad energética, un indicador de la eficiencia energética de una economía.
 Guerra de baja intensidad, confrontación político militar cuya intensidad se sitúa por debajo de la guerra convencional y por encima de la competencia pacífica entre naciones.
 Bombardeo intenso tardío, período en el que la Luna y otros cuerpos del Sistema Solar interior sufrieron frecuentes impactos muy violentos de grandes asteroides.
 Radioterapia con Intensidad Modulada.
 Intensidad de Arias o Intensidad Sísmica Instrumental.
 Intensidad de un terremoto, de acuerdo a los daños. Se utiliza normalmente la Escala sismológica de Mercalli.

Intención, intensividad, intensivo e intensivista
 Intención de una expresión, es su significado o connotación, en contraste con la extensión de la misma. El DRAE lo recoge como sinónimo de intensidad.
 Intensividad (palabra no recogida en el DRAE, aunque sí intensivo -más intenso, enérgico o activo que de costumbre- e intensivista -persona especializada en cuidados médicos intensivos-), puede referirse a:
 un término económico, opuesto a la extensividad (extensivo)
 agricultura intensiva (véase también agricultura extensiva)
 ganadería intensiva (véase también ganadería extensiva y ganadería)
 un término laboral y educativo:
 jornada intensiva, por oposición a la jornada partida (véase jornada laboral y jornada escolar)
 un término médico:
 medicina intensiva
 terapia intensiva
 cuidados intensivos (unidad de cuidados intensivos, vigilancia intensiva, unidad de vigilancia intensiva -UVI-)
 un término propio de las ciencias físicas:
 propiedades intensivas y extensivas
 un término propio de la arqueología:
 prospección intensiva

Notas